Махновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Махновка — село в Суджанском районе Курской области.
 Махновка — деревня в Порховском районе Псковской области.

Украина 
 Махновка — село в Винницком районе Винницкой области.
 Махновка (в 1935—2016 годах — Комсомольское) — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Махновка — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Махновка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Махновка — село в Борзнянском районе Черниговской области

См. также 
 Махновка — река в Золочевском районе Львовской области и в Зборовском районе Тернопольской области.